Jai McDowall (né en 1986), chanteur britannique ; 
 Kenny McDowall (né en 1963), joueur de football britannique reconverti ; 
 Les McDowall (1912-1991), footballeur britannique ; 
 Rachel McDowall (née en 1984), actrice et chanteuse britannique ; 
 Roddy McDowall (1928-1998), acteur britannique ; 
 Steve McDowall (né en 1961), est un joueur néo-zélandais de rugby à XV. 

Patronyme anglais
Homonymie de patronyme